Kunta – suddivisione amministrativa della Finlandia
Kunta – film portoghese del 2007, diretto da Ângelo Torres